Austria:
 Lend – dzielnica Graz
 Lend – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See

Zobacz też:
 Lent